Para la estación en Monterrey, véase Estación de Cuauhtémoc (Metrorrey)
Cuauhtémoc es una de las estaciones que forman parte del Metro de Ciudad de México, perteneciente a la línea 1. Se ubica al poniente de la Ciudad de México en la alcaldía Cuauhtémoc.

Información general 

Toma su nombre de la Avenida Cuauhtémoc y esta a su vez de Cuauhtémoc, último tlatoani de México-Tenochtitlan. El isotipo de la estación, diseñado por el taller de Lanz Wyman, es un águila ya que Cuauhtémoc significa "águila que cae".

Conectividad

Salidas 

 Norte: avenida Chapultepec, colonia Juárez.
 Sur: avenida Chapultepec, colonia Roma.

Conexiones 

Existen conexiones con las estaciones y paradas de diversos sistemas de transporte:

 Línea 3 del Metrobús.
 Ruta Verde de la Red de Transporte de Pasajeros.

Sitios de interés 
 Plaza Morelia en Morelia y Cerrada Guaymas
 Plaza Romita en el Eje 1 Pte. Av. Cuauhtémoc y Dr. Licéaga
 Jardín Dr.Ignacio Chávez en el Eje 1 Pte. Av. Cuauhtémoc. entre Dr. Licéaga y Dr. Juan Navarro
 Jardín Pushkin en el Eje 1 Pte. entre Colima y Durango
 Arena México en Dr. Río de la Loza entre Dr. Carmona y Valle y Dr. Rafael Lucio
 Secretaría de Gobernación en el Eje 1 Pte. Bucareli esquina Atenas
 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX en Avenida Chapultepec entre Enrico Martínez y Francisco de Garay
 Plaza Giordano Bravo en Berlín esquina Barcelona
 Plaza George Washington en Londres esquina Dinamarca
 Biblioteca Benjamín Franklin en Londres esquina Berlín
 Multiforo Cultural Alicia
 Plaza Centro Cultural Telmex
 Museo de Cera de la Ciudad de México y Museo de Ripley en Londres esquina Bruselas
 Estación del Metrobús Cuauhtémoc en Eje 1 Pte. Avenida Cuauhtémoc. entre Avenida Chapultepec y Dr. Lavista
 Clínica Londres de Grupo Ángeles

Véase también 

 Línea 1 del Metro de la Ciudad de México

Referencias 

Estaciones de la línea 1 del Metro de la Ciudad de México
Estaciones de Metro de México inauguradas en 1969
Colonia Juárez